Олег Викторович Волынкин — профессиональный путешественник, председатель Ивановского областного отделения Русского географического общества (РГО), почётный гражданин города Иваново.

Биография 
Олег Викторович родился 1 января 1954 года в селе Весёлое Крымской области. В 1971 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 7 в поселке Кабардинка Геленджикского района Краснодарского края. Затем обучался в Ленинградском электротехническом институте связи имени Михаила Александровича Бонч-Бруевича.

Трудовая деятельность началась в органах связи Ивановской области. В 1980 году Олег Викторович был назначен главным инженером, а затем начальником городской телефонной сети города Иваново, проработав там до июля 2008 года.

С декабря 2007 года по возглавляет попечительский совет Иваново-Вознесенского морского кадетского корпуса имени адмирала Невельского. Олег Викторович уделяет много внимания воспитанию подрастающего поколения. Основами являются три составляющие: военно-патриотическое, общеобразовательное и духовно-нравственное воспитание. Также Олег Викторович активно занимается преподавательской деятельностью. В вузах городов Шуи и Иваново он читает лекции на заседаниях Русского географического общества.

В сентябре 2010 года Олег Викторович становится председателем Ивановского Регионального отделения Русского географического общества.

Исследовательская деятельность 
С 1999 года Олег Викторович — профессиональный путешественник. На протяжении многих лет занимается научно-исследовательской деятельностью в районах Крайнего Севера. Под его руководством осуществлено несколько полярных экспедиций.
 1999 год — экспедиция в центральной части полуострова Таймыр.
 2000 год — экспедиция в районе Анабарского плато.
 2001 год — экспедиция в акватории озера Таймыр, реки Нижняя Таймыра и Карского моря.
 2002 год — экспедиция на территории Эвенкийского автономного округа в горном массиве плато Путорана.
 2003 год — уникальная историко-мемориальная экспедиция «Беннетта-2003» в Восточно-Сибирском море и море Лаптевых.
 2005 год — стартовала кругосветная, трёх этапная, трансарктическая, историко-географическая экспедиция «Путь Ориона», подготовленная Олегом Викторовичем Волынкиным. Все 3 этапа экспедиции осуществлялись на легендарном парусно-моторном тримаране «Русь» под флагами: Ивановской области, города Иваново, города Плёс, Русского географического общества, а также спонсоров экспедиции.
 2011 год — большой поход с воспитанниками Морского кадетского корпуса имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского по рекам, каналам и озёрам, на тримаране «Русь». Маршрут начинался в городе Плёс на реке Волга, а заканчивался в Санкт-Петербурге. Общая протяженность маршрута составила около двух тысяч километров.
 2012 год — историко-патриотическая экспедиция «Связь времн и поколений» по местам боёв Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны 1941 года на территории России и Белоруссии. Участниками экспедиции стали ученики кадетских корпусов и ивановских общеобразовательных школ.

Творческая деятельность 
Олег Викторович является автором нескольких книг. Самые известные работы это «Острова остаются легендой» и «Путь Ориона».

За пятнадцать лет творческой деятельности в качестве продюсера и телевизионного оператора им создано множество документальных фильмов.

25 декабря 2014 года Олег Викторович провёл в Заволжске выставку собственных фотографий и экспонатов в одном из залов картинной галереи Заволжского музея.

Политическая деятельность 
Олег Викторович Волынкин входит в состав местного политического совета Ивановской области.

Награды и звания 
 В 2003 году за успешно проведенную экспедицию «Беннетта-2003», Олег Викторович был награжден медалью Преподобного Сергия Радонежского II степени.

 9 июня, в преддверии Дня России, в музее имени Бурылина, решением Ивановской городской Думы пятого созыва от 22.05.2012 № 409, Олегу Викторовичу Волынкину присвоено звание — почётный гражданин города Иваново.

См. также 
 Русское географическое общество

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций
Путешественники России
Члены Русского географического общества после 1991 года
Почётные граждане Иванова
Политики Ивановской области